Копито может означать:

Астрономия
 (95962) Копито — астероид.

География
 Копито — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград, Республика Сербская).
 Копито — село в Черногории (община Цетине).
 Копито — село в Черногории (община Даниловград).
 Сладоево-Копито — село в Черногории (община Даниловград).